Faust von Stromberg steht für:
 Faust von Stromberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht, siehe Eltz (Adelsgeschlecht) #Wappensage

Personen:
 Franz Georg Faust von Stromberg (1666–1728), deutscher Geistlicher, Domherr im Bistum Würzburg
 Franz Ludwig Faust von Stromberg (1605–1673), deutscher Geistlicher, Domherr und Dompropst im Fürstbistum Würzburg
 Heinrich Nikolaus Faust von Stromberg († 1621), deutscher Adliger und Komtur des Johanniter-Ordens
 Johann Philipp Jakob Nepomuk von und zu Eltz gen. Faust von Stromberg (1779–1844), deutscher Graf und Politiker, siehe Johann Philipp Jakob Nepomuk von und zu Eltz

Siehe auch:
 Stromberg